Bratz steht für:
 Bratz (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Sean McNamara (2007)
 Bratz (Puppe), eine Marke von Spielzeugpuppen und Merchandising der MGA Entertainment
 Bratz (Fernsehserie), eine auf der Puppenmarke basierende Animationsserie (2005–2008)
 Bratz (Computerspiel), ein auf der Puppenmarke basierendes Videospiel (2002)
 Bratz (Webserie), eine auf der Puppenmarke basierende Webserie (2015)
 den historischen deutschen Namen der kroatischen Insel Brač

Bratz ist der Familienname folgender Personen:
 Jens-Halvard Bratz (1920–2005), norwegischer Wirtschaftsmanager und Politiker
 Mike Bratz (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Braz
 Braatz